Jan Kok (voetballer) (1889-1958), een Nederlands voetballer
Jan Kok (burgemeester) (1925-1993), een Nederlands burgemeester
Jan Wicher Kok (1942), een Nederlands politicus van het CDA
Jan Kok (natuurgebied), natuurgebied op Curaçao